Zack est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Prénom 
Zack est un prénom masculin américain, hypocoristique de Zachary.

Nom de famille 

 Alma Zack (née en 1970), actrice israélienne ;
 Irène Zack (1918-2013), sculptrice française d'origine russe ;
 Léon Zack (1892-1980),  peintre russe naturalisé français ;
 Sally Zack (née en 1962), coureuse cycliste américaine ;
 Stephen Zack (né en 1992), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 

 Zack, ville-fantôme du Texas (États-Unis).

Personnage de fiction 
 Zack Fair, personnage du jeu vidéo Final Fantasy VII.

Titre 

 Zack (2014), roman policier suédois de Mons Kallentoft et Markus Lutteman (et début de micro-série);
  est un hebdomadaire de bande dessinée ouest-allemand.

Prénom masculin
Prénom américain